Preusmjeri Nacrt:Nosač zrakoplova klase CVX